Europamästerskap i ishockey för damer 1996 spelades 12–29 mars 1996. Formatet blev detsamma som 1995, och nyuppflyttade Ryssland ersatte nedflyttade Danmark

A-turneringen spelades i Jaroslavl, Ryssland, och B-turneringen i Trnava och Piešťany, Slovakien. Turneringen blev den sista i sitt slag, innan IIHF besluade sig för att spela årliga världsmästerskap även på damsidan.

Grupp A

Lag och format

Sex lag deltog i A-turneringen, med Ryssland som nykomling efter seger i 1995 års B-turnering. Lagen var:

Alla mötte alla, och slutställningen i serien avgjorde även slutställningen i hela turneringen.

Slutspel

Slutställning

Resultat

Grupp B

Lag och format

De åtta lag som deltog i B-turneringen var:

Kazakstan ersatte Ukraina, vilka drog sig ur turneringen.

Lagen delades in i två fyralagsgrupper. Där möttes alla en gång. Lagen mötte därefter det likaplacerade laget i motsatta grupp (ettorna mot varandra, mot varandra och så vidare).

Första omgången

Grupp A

Slutställning

Resultat

Grupp B

Slutställning

Resultat

Placeringsmatcher

Placering 7-8

Placering 5-6

Match om tredje plats

Final

Slutställning

Källor

Externa länkar
 (franska) Hockey Archives - Championnats d'Europe féminins 1996

1996 i Ryssland
1996 i Slovakien
1996
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
Ishockeysäsongen 1995/1996
Sport i Jaroslavl
Sport i Trnava
Sport i Piešťany